Un disidente es una persona que se desmarca de una autoridad. En este sentido, puede referirse más específicamente a:
 Dissenter, en la historia social y religiosa de Inglaterra y Gales, un miembro de un grupo religioso que, por una u otra razón, se ha separado de la iglesia establecida;
 Disidente inglés o inconformista, en los siglos XVI a XVIII, cristiano inglés que se había separado de la Iglesia de Inglaterra.
 Disidente cubano, cubano opuesto al régimen de Fidel y Raúl Castro.

También puede referirse a:
 Disidente, banda de rock de México;
 Disidentes, banda de rock de Argentina.